Ziluaga ist der Familienname folgender Personen:

 Txomin Ziluaga (1939–2012), spanischer Politiker
 Xabier Benito Ziluaga (* 1988), spanischer Politiker, MdEP